Østergade har flere betydninger:

 Østergade (Esbjerg) – en gade i Esbjerg
 Østergade (Hadsund) – en gade i Hadsund
 Østergade (Herning) – en gade i Herning
 Østergade (Horsens) – en gade i Horsens
 Østergade (Hjørring) – en gade i Hjørring
 Østergade (Høm Sogn) - en bebyggelse i Høm Sogn i Ringsted Kommune
 Østergade (København) – del af Strøget i København
 Østergade (Nykøbing Mors) – en gade i Nykøbing Mors
 Østergade (Nørresundby) – en gade i Nørresundby
 Østergade (Odense) – en gade i Odense
 Østergade (Randers ) – en gade i Randers
 Østergade (Randers C) – en gade i Randers
 Østergade (Silkeborg) – en gade i Silkeborg
 Østergade (Sønderborg) - en gade i Sønderborg
 Østergade (Aarhus) – en gade i Aarhus